Юго-восточный дивизион (НХЛ)
Юго-Восточный дивизион (НБА)